Paul Lafargue (* 8. Juli 1988 in Clamart) ist ein französischer Autorennfahrer und der Sohn von Patrice Lafargue.

Karriere als Rennfahrer 

Im Unterschied zu seinem Vater, der den Rennsport als Amateur bestritt, begann Paul Lafargue eine Karriere als Vollzeitfahrer. Neben seinem Vater war es der Großvater, der beim Enkel die Faszination für den Motorsport weckte, als er den jungen Paul Lafargue regelmäßig als Zuschauer zu Rennveranstaltungen mitnahm. 

Erste Rennen fuhr Paul Lafargue 2011 und 2012 in der V de V Challenge Endurance. Mit dem Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen von Barcelona 2013 gelang ihm früh ein gutes internationales Rennergebnis. Nach einigen Erfolgen in den V de V Series wechselte er 2016 als Fahrer für das Rennteam seines Vaters in die European Le Mans Series. Die Saison 2019 beendete er als Gesamtsieger, mit Rennsiegen beim 4-Stunden-Rennen von Silverstone und dem 4-Stunden-Rennen von Portimão.

Bis 2021 war er fünfmal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start. Beste Platzierungen waren die zehnten Gesamtränge 2019 und 2020.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Über Paul Lafargue (englisch)
 Paul Lafargue bei der Driver Database

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Langstrecken-WM-Rennfahrer
Franzose
Geboren 1988
Mann